Barcelona může mít více výrazů:

 Barcelona – město ve Španělsku, hlavní město Katalánska
 FC Barcelona – katalánský fotbalový klub
 AMD Barcelona – kódové jméno architektury mikroprocesorů společnosti AMD

v kultuře
 Barcelona (album) – album Freddie Mercuryho
 Barcelona (píseň)
 Vicky Cristina Barcelona – španělsko-americký romantický film z roku 2008